Qutb-ad-Din Mawdud, atabeg zengita de Mossul 1149-1170
 Mawdud ibn Massud, sultà gaznèvida 1041-1048